Turnu se poate referi la:

 Turnu, localitate în județul Arad, Transilvania, România
 Barajul Turnu, care face parte din sistemul de hidrocentrale de pe Olt
 Mănăstirea Turnu din orașul stațiune Călimănești
 Turnu SA, combinat producător de îngrășăminte chimice din România

Turnu Roșu 
 Turnu Roșu, sat în județul Sibiu, Transilvania, România
 Turnu Roșu, comună în județul Sibiu, Transilvania, România.
 Mănăstirea Turnu Roșu, mănăstire ortodoxă din România situată în comuna Turnu Roșu, județul Sibiu
 Pasul Turnu Roșu, trecătoare din Carpații Meridionali